Srijedska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje je imalo 247 stanovnika.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Ivanska